Boyfriend:

 «Boyfriend» (песня Джастина Бибера)
 «Boyfriend» (песня Селены Гомес)
 Boyfriend (группа) — южнокорейский бой-бенд